Orphnaeus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Frederik Vilhelm August Meinert 1870. Orphnaeus ingår i familjen kamjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kamjordkrypare
Orphnaeus